Eta1 Coronae Australis
Eta2 Coronae Australis

Desambiguações de astronomia